1. Mistrzostwa świata w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju sprinterskim odbyły się w West Allis, w USA w dniach 21–22 lutego 1970. Zawody rozegrano w State Fair Park. Zawodnicy dwukrotnie startowali na dystansie 500 i 1000 metrów. Najlepsi byli reprezentanci Związku Radzieckiego: Ludmiła Titowa oraz Walerij Muratow.

Uczestnicy 
W zawodach wzięło udział 28 łyżwiarek (wszystkie sklasyfikowanych) i 33 łyżwiarzy (30 sklasyfikowanych) z 9 krajów.

Wyniki

Kobiety 
 f – wywróciła się

Mężczyźni 
 DNS – nie wystartował, DSQ – zdyskwalifikowany, DNF – nie ukończył, f – wywrócił się

Linki zewnętrzne 
 Wyniki kobiet na Schaats Statistieken.nl 
 Wyniki mężczyzn na Schaats Statistieken.nl 

Mistrzostwa świata w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju sprinterskim
1970 w sportach zimowych
1970 w Stanach Zjednoczonych
Łyżwiarstwo szybkie w Stanach Zjednoczonych
Sport w Wisconsin